Quintanal ist der Familienname der folgenden Personen:

 Irache Quintanal (* 1978), spanische Kugelstoßerin und Diskuswerferin
 María Quintanal (* 1969), spanisch-dominikanische Sportschützin